Florida Occidental Británica puede designar:

 Al territorio de Florida Occidental durante el dominio británico (1763 a 1784).
 La micronación de Florida Occidental Británica (  o Dominio de la Florida Occidental Británica o Dominion of British West Florida ).